Humphrey de Bohun ist der Name folgender Personen:

* Humphrey I. de Bohun († um 1123), anglonormannischer Adliger
 Humphrey II. de Bohun († 1164/1165), anglonormannischer Adliger
 Humphrey III. de Bohun († 1181), anglonormannischer Adliger
 Humphrey V. de Bohun († 1265), englischer Ritter und Rebell
 Humphrey de Bohun, 2. Earl of Hereford (vor 1208–1275), englischer Adliger
 Humphrey de Bohun, 3. Earl of Hereford (um 1249–1298), englischer Adliger
 Humphrey de Bohun, 4. Earl of Hereford (um 1267–1322), englischer Adliger
 Humphrey de Bohun, 6. Earl of Hereford (um 1309–1361), englischer Adliger
 Humphrey de Bohun, 7. Earl of Hereford (1342–1373), englischer Adliger